Az Emmy-díj a legjobb férfi mellékszereplőnek (televíziós minisorozat vagy tévéfilm) elismerést az Emmy-díj alapítása, vagyis 1949 óta ítélik oda, igaz, a kategória neve már számtalan változáson esett át az idők folyamán.

Díjazottak és jelöltek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)

A 2000-es évek 

 2009:
 Ken Howard - Grey Gardens 
 Bob Newhart - A titkok könyvtára 3. - A Júdás-kehely átka 
 Andy Serkins - Kis Dorrit 
 Tom Courteney - Kis Dorrit 
 Len Cariou - Viharban
 2008:
 Tom Wilkinson - John Adams
 David Morse - John Adams
 Stephen Dillane - John Adams 
 Bob Balaban - Újraszámlálás 
 Denis Leary - Újraszámlálás
 2007:
 Thomas Haden Church - Megtört ösvény 
 Joe Mantegna - Álomgyári feleség
 Edward Asner - Karácsonyi üdvözlet
 Aidan Quinn - Woundeed Knee-nél temessétek el a szívem
 August Schellenberg - Woundeed Knee-nél temessétek el a szívem
 2006:
 Jeremy Irons - Elizabeth 
 Hugh Dancy - Elizabeth
 Robert Carlyle - Mit ér egy élet
 Clifton Collins Jr. - Thief
 Denis Lawson - Pusztaház örökösei
 2005:
 Paul Newman - A múlt fogságában
 Philip Seymour Hoffman - A múlt fogságában
 Brian Dennehy - Az apánk
 Christopher Plummer - Az apánk
 Randy Quaid - Elvis - A kezdet kezdete
 2004:
 Jeffrey Wright - Angyalok Amerikában
 Ben Shenkman - Angyalok Amerikában
 Justin Kirk - Angyalok Amerikában
 Patrick Wilson - Angyalok Amerikában
 William H. Macy - Raboljuk el Sinatrát!
 2003:
 Ben Gazzara - Pasifogó kísérletek
 Alan Arkin - A Pentagon-ügyirat
 Peter O’Toole - Hitler – A sátán felemelkedése
 John Malkovich - Napóleon
 Chris Cooper - Túlélők háza
 2002:
 James Dean - Michael Moriarty
 Don Cheadle - Dolgok a Nap mögött
 Jim Broadbent - Gomolygó viharfelhők
 Alec Baldwin - Háború a háborúról
 Jon Voight - Lázadás
 2001:
 Brian Cox - Nürnberg 
 Colin Firth - Az összeesküvés
 Stanley Tucci - Az összeesküvés
 Ian Holm - Az utolsó szőke bombázó
 Alan Alda - Klubvilág
 2000:
 Hank Azaria - Leckék az életről
 James Cromwell - Az Aranypolgár születése
 John Malkovich - Az Aranypolgár születése
 Danny Glover - Négersors
 Klaus Maria Brandauer - Fekete csillag

Források

Külső hivatkozások 
 www.emmys.tv

Férfimellékszereplő